The Color Purple (roman)
The Color Purple (film)
The Color Purple (musical)